21-й чемпионат Азии по тхэквондо прошёл с 26 по 28 мая 2014 года в Ташкенте (Узбекистан). В ходе данного первенства было разыграно 16 комплектов наград. Чемпионат Азии стал одним из рейтинговых соревнований в рамках квалификационного отбора на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для участия в чемпионате каждая страна могла выставить не более 12 спортсменов (по 6 у мужчин и женщин)

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте у мужчин стала сборная Ирана, а у женщин Южная Корея. В медальном зачёте победу одержали южнокорейские тхэквондисты, ставшие обладателями шести золотых, одной серебряной и одной бронзовой медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Система начисления рейтинговых очков

Ссылки 
 Результаты

Тхэквондо
Май 2014 года
Тхэквондо
2014
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
тхэквондо